Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2014 war die 26. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 10. bis 18. Mai 2014 im Hotel Concorde im Emirat Fudschaira im Westen der Vereinigten Arabischen Emirate statt.

Weltmeister wurde der Iraner Hossein Vafaei Ayouri, der im Finale den Iren Josh Boileau mit 8:3 besiegte und sich damit für die Main-Tour-Saisons 2015/16 und 2016/17 qualifizierte. Vafaei gelang außerdem das erste Maximum Break in der Geschichte der U21-WM.

Modus 
Die 78 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen mit jeweils vier beziehungsweise fünf Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die 16 Gruppensieger qualifizierten sich direkt für das Ausscheidungsturnier der Letzten 32. Ihre Gegner waren die 16 Sieger der Vorrunde zwischen den Zweit- und Drittplatzierten der Gruppenphase.

Runde 1 
Die Spiele zwischen den Gruppenzweiten und -dritten wurde im Modus Best-of-7 gespielt.

Top 32 bis Finale

Finale 
Beide Spieler standen erstmals im Finale einer Juniorenweltmeisterschaft. Hossein Vafaei ging mit 4:0 in Führung, bevor Josh Boileau seinen ersten Frame gewinnen konnte. Danach baute der Iraner seinen Vorsprung über 6:1 und 7:2 weiter aus und gewann schließlich im 11. Frame mit 8:3.

Century-Breaks 

|}

Quellen

Weblinks 
 Offizielle Website

2014
Snookerveranstaltung 2014
Billardturnier in Fudschaira